Galvarino – guerriero mapuche
Galvarino – comune del Cile
1992 Galvarino – asteroide della fascia principale